Brunelleschi est un nom de famille toscan, porté par :

 Filippo Brunelleschi (1377-1446), grand architecte de la Renaissance italienne, à l'origine de la prouesse technique du duomo de Florence portant son nom ;
 Umberto Brunelleschi (1879-1949), illustrateur de la comedia del arte au quartier latin.

Homonymie de patronyme